Le Négociant, titre français de Blood and Wine, film de Bob Rafelson (1996) ;
 Le Négociant, film de Joachim Weissmann.